van den Bosch est un patronyme répandu en Belgique et dans les Pays-Bas, correspondant au français Dubois.

Patronyme
Le classement est fait par ordre alphabétique du prénom:
 Emmanuel van den Bosch, (1854-1921), prêtre capucin belge, archevêque d’Agra (Inde) ;
 Firmin van den Bosch (1864-1949), magistrat et écrivain belge de langue française ;
 Hippolyte Van den Bosch (1926-2011), footballeur et entraîneur belge ; 
 Jean Van Den Bosch  (1898-1981), coureur cycliste belge ;
 Pieter van den Bosch (c1613-1663), artiste peintre néerlandais ;
 Pieter van den Bosch (1927-2009), footballeur belge ;
 Roelof Benjamin van den Bosch (1810-1862), botaniste hollandais; 
 Tom Van den Bosch (1985- ), coureur cycliste belge ;
 Vajèn van den Bosch, actrice néerlandaise

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme